
Die 24.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1973 in London, Vereinigtes Königreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1973
Radsportveranstaltung 1973
Radsportwettbewerb im Vereinigten Königreich
Sportveranstaltung in London